Муле́н-сюр-Сефо́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Коммуна расположена на расстоянии около 220 км на юг от Парижа, 105 км на юг от Орлеана, 25 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 335 человек (2007).

Достопримечательности 

 Остатки старых укреплений
 Галльская деревня

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini